Praia Grande ist der Ortsname von

 Praia Grande (Santa Catarina), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 Praia Grande (São Paulo), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat São Paulo